Zaproszenie – program telewizyjny
 Zaproszenie – album Kasi Klich
 Zaproszenie (L'Invitation) – szwajcarsko-francuski film z 1973
 Zaproszenie – polski film z 1986
 Zaproszenie (The Invitation) – amerykański film z 2015

Zobacz też 
 zaproszenie dla cudzoziemca – dokument urzędowy
 zaprószenie ognia